;
 Darragh Lenihan (1994-), footballeur irlandais ;
 Donal Lenihan (1959-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 John Lenihan (1960-), athlète irlandais.